La , denominata Coppa J.League YBC Levain per ragioni di sponsorizzazione, è stata la venticinquesima edizione della Coppa di Lega nipponica di calcio.

Formula 
Il regolamento prevede una prima fase a gironi a cui prendono parte tutte le squadre della J.League Division 1, ad eccezione dei club qualificatisi in AFC Champions League 2017, che prendono parte alla competizione a partire dai quarti di finale.

La vincitrice si qualifica alla Coppa Suruga Bank 2018.

Risultati

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Spareggi

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2017
2017